COP kan syfta på:

 COP – en serie varumärkesskyddade bergborrningsprodukter, se Atlas Copco
 COP – en värmepumps verkningsgrad Coefficient Of Performance, se Värmefaktor
 COP – valutakoden enligt ISO 4217 för Colombiansk peso  
 COP – en serie av årliga klimatkonferenser Conference of the Parties sedan 1995, se 
 COP13 – Förenta nationernas klimatkonferens i Bali 2007
 COP15 – Förenta nationernas klimatkonferens i Köpenhamn 2009 
 COP16 – Förenta nationernas klimatkonferens i Cancún 2010 
 COP19 – Förenta nationernas klimatkonferens i Warszawa 2013
 COP21 – Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015
 COP22 – Förenta nationernas klimatkonferens i Marrakesh 2016
 COP23 – Förenta nationernas klimatkonferens i Bonn 2017
 COP24 – Förenta nationernas klimatkonferens i Katowice 2018
 COP25 – Förenta nationernas klimatkonferens i Madrid 2019
 COP26 – Förenta nationernas klimatkonferens i Glasgow 2021
 COP27 – 
 

cs:Cop
fr:Cops